Jeff Chandler (1918-1961), acteur américain ;
 Jeff Chandler (né en 1956), boxeur américain.